La Coppa delle nazioni africane 1998 fu la 21ª edizione della massima competizione africana per nazionali di calcio. La manifestazione fu organizzata dal Burkina Faso e fu vinta dal , che trionfò nel torneo per la quarta volta nella sua storia.

Fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Fase a eliminazione diretta

Tabellone

Quarti di finale

Semifinali

Finale 3º/4º posto

Finale